L'Open d'Australie 2019 se déroule du 14 au , à Melbourne. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'Open d'Australie, première levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
À partir de 2019, en cas d'égalité à 6-6 dans la dernière manche, un super tie-break en 10 points décidera de l'issue des matches à l'Open d'Australie. Cette nouvelle règle s'applique aux simples et doubles messieurs et dames. L'année 2019 verra donc les quatre tournois du Grand Chelem appliquer chacun un règlement différent en ce qui concerne les manches décisives (super tie-break à 6-6 à l'Open d'Australie, deux jeux d'écart à Roland Garros, tie-break à 12-12 à Wimbledon et tie-break à 6-6 à l'US Open).

Chez les messieurs, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer semblent imperturbables et apparaissent comme les plus sérieux prétendants au titre. En 2018, Novak Djokovic a notamment remporté Wimbledon et l'US Open et atteint la finale du Masters de Londres. Ces performances lui ont permis de redevenir numéro 1 mondial et retrouver l'un des meilleurs niveau de sa carrière. Rafael Nadal a connu une fin de saison 2018 plus nuancée. Blessé au genou droit à New York, l'Espagnol a dû mettre un terme à sa saison prématurément. Enfin, le tenant du titre Roger Federer a l'occasion de décrocher le  titre de sa carrière ici à Melbourne. Ces trois joueurs doivent toutefois se méfier d'autres concurrents qui pourraient jouer les troubles-fêtes. Parmi eux, le  mondial Alexander Zverev, vainqueur du Masters, le  mondial Kevin Anderson, finaliste sur le gazon londonien en  et titré en début de saison à Pune, ou encore les jeunes Stéfanos Tsitsipás et Karen Khachanov, qui ont intégré le top 20 en 2018.

Chez les dames, la saison 2018 n'a vu aucune joueuse remporter plusieurs Majeurs. Ainsi, cinq joueuses peuvent prétendre à la victoire : la Danoise  mondiale Caroline Wozniacki, tenante du titre, la Roumaine  mondiale Simona Halep, vainqueur de Roland-Garros, l'Allemande  mondiale Angelique Kerber, vainqueur de Wimbledon, la Japonaise  mondiale Naomi Osaka, vainqueur à l'US Open et l'Ukrainienne Elina Svitolina, récente vainqueur du Masters. On peut aussi noter la double présence en finale de Grand Chelem en 2018 de l'Américaine Serena Williams, à la recherche de son  en Majeur, et de la Tchèque Petra Kvitová, joueuse la plus titrée en 2018. Enfin, plusieurs joueuses peuvent prétendre à la place de numéro 1 mondiale à l'issue du tournoi.

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro (blessure au genou), du Canadien Vasek Pospisil (blessure au dos), du Français Richard Gasquet (pubalgie) et du Slovaque Jozef Kovalík (problème de santé). Ils sont respectivement remplacés par Pedro Sousa, Guillermo García López, Ugo Humbert et Michael Mmoh.

 Chez les femmes
On note le forfait de l'Américain Coco Vandeweghe (blessure à la cheville). Elle est remplacée par Sachia Vickery.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
Quelques jours avant son entrée en lice, l'ancien numéro 1 mondial âgé de 31 ans, Andy Murray, retombé à la  place mondiale après une blessure à la hanche l'ayant contraint de subir une opération et plusieurs mois de convalescence, annonce en pleurs en conférence de presse qu'il mettra un terme à sa carrière d'ici peu :  avant d'ajouter que c'est à Wimbledon qu’il voudrait . Cette annonce a suscité beaucoup d'émotion chez les joueurs, qui n'ont pas manqué de réagir à leur façon face à ce départ précipité. Malgré une belle opposition en 5 sets et  de jeu contre Roberto Bautista-Agut, le Britannique s'incline au  tour et fait ses adieux au Melbourne Park et peut-être au circuit.

Jérémy Chardy et Ugo Humbert sont les premiers joueurs dans l'histoire du tournoi à expérimenter le super tie-break dans la manche décisive.

Double messieurs 
Ce tournoi marque le retour de la paire Mike Bryan et Bob Bryan absents dans un tournoi du grand chelem depuis l'Open d'Australie 2018 à la suite de la blessure de Bob Bryan, Mike Bryan ayant joué avec Jack Sock durant la seconde moitié de la saison 2018.

Les tenants du titre Oliver Marach et Mate Pavić sont éliminés au  tour par la paire formée par Máximo González et Nicolás Jarry.

Lauréats 
En simple messieurs, Novak Djokovic s'impose en finale contre Rafael Nadal et remporte son  Open d'Australie et son  tournoi du Grand Chelem.

En simple dames, Naomi Osaka s'impose en finale contre Petra Kvitová et remporte son  titre du Grand Chelem après l'US Open 2018.

En double messieurs, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut s'imposent en finale contre Henri Kontinen et John Peers et deviennent la  paire de l'ère Open à remporter au moins une fois les quatre tournois du Grand Chelem.

En double dames, Samantha Stosur et Zhang Shuai s'imposent en finale contre les tenantes du titre Tímea Babos et Kristina Mladenovic et remportent respectivement leur  et  titre du Grand Chelem en double dames.

En double mixte, Barbora Krejčíková et Rajeev Ram s'imposent en finale contre Astra Sharma et John-Patrick Smith et remportent leur  titre du Grand Chelem en double mixte.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Tennis en fauteuil roulant

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Simple quads

Double quads

Trophée des Légendes 

La finale des légendes dames n'a pas eu lieu

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2019
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2019
Tennis en janvier 2019